

Aziende 
 Punchline –  produttore di videogiochi giapponese

Cinema 
 L'ultima battuta (Punchline) – film del 1988 diretto da David Seltzer

Fumetti
 Punchline – personaggio della DC Comics

Musica 
 Punchline – gruppo musicale statunitense
 Punchline – album dei Punchline del 1999